Bothe je priimek več znanih ljudi:
 Heinz-Jürgen Bothe (*1941), nemški veslač
 Herta Bothe (1921–2000), nemška paznica, vojna zločinka
 Walther Wilhelm Georg Bothe (1891–1957), nemški fizik, kemik in matematik, nobelovec

Nemški priimki